Diablo (spanisch für „Teufel“) steht für:

 Diablo (Band), finnische Metal-Band (ab 1995)
 Diablo (Comic), Comic von Dark Horse
 Diablo (Spieleserie) von Blizzard Entertainment
 Diablo (Computerspiel), erster Teil (1996)
 Lamborghini Diablo, Sportwagen (1990–2001)
 BS Diablo, Sportwagen (1972), siehe Bohanna Stables #Der Mittelmotor-Prototyp „Diablo“

 Diablo (Kalifornien), Ort in den Vereinigten Staaten
 Eskiniaw (1846–1880), Alternativname Diablo, Häuptling der Cibecue Apachen

Siehe auch:
 El Diablo (Begriffsklärung)

 Diabolo (Begriffsklärung)